Le tombant ou talus continental est la zone sous-marine qui assure la liaison entre le plateau continental et la plaine abyssale.
 En hydrographie, le tombant désigne aussi une paroi rocheuse sous-marine.